Blue er det engelske ord for blå og kan henvise til: 

 Blue (band), et britisk band
 Blue (skotsk band), et skotsk band
 Blue (Joni Mitchell-album), et album af Joni Mitchell

Se også 
 Blå (flertydig) - det danske ord for farven har ligeledes flere betydninger